Dit is een (onvolledig) overzicht van de gebouwen die in de gotische stijl zijn gebouwd in de historische Nederlanden (de Zeventien Provinciën en het Prinsbisdom Luik), die nu opgedeeld zijn in België en Nederland. Vaak zijn de gebouwen niet volledig in gotische stijl gebouwd: in dat geval worden enkel de gegevens van het gotische gedeelte gegeven.

België
Zie voor de gotische gebouwen in verschillende streken de volgende lijsten:
 Antwerpen (provincie)
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Henegouwen
 Limburg (België)
 Luik (provincie)
 Oost-Vlaanderen
 West-Vlaanderen

Nederland
Zie voor de gotische gebouwen in verschillende provincies de volgende lijsten:
 Drenthe
 Flevoland
 Friesland
 Gelderland
 Groningen (provincie)
 Limburg (Nederland)
 Noord-Brabant
 Noord-Holland
 Overijssel
 Utrecht (provincie)
 Zeeland
 Zuid-Holland

Overige gotische gebouwen

Nederlanden
Gotische gebouwen Nederlanden